Араго́на () — город в Италии, расположен в регионе Сицилия, подчинён административному центру Агридженто (провинция).

Население составляет 10 092 человека, плотность населения составляет 136 чел./км². Занимает площадь 74 км². Почтовый индекс — 92021. Телефонный код — 00922.

Покровительницей города почитается Пресвятая Богородица (Дева Мария Розария). Праздник города ежегодно празднуется 7 октября.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.comune.aragona.ag.it/ 

Города Сицилии